Antreas Makrīs – calciatore cipriota, attaccante
 Georgios Makris – bizantinista greco
 Giōrgos Makrīs – ex calciatore greco, centrocampista
 Radoslav Makris – ex cestista sloveno con cittadinanza greca, di origini serbe
 Theodoros Makris – saltatore con l'asta greco
 Thōmas Makrīs – ex calciatore greco, attaccante